Ørslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Ørslev Kirke (Kalundborg Kommune) – en kirke i Ørslev Sogn i Kalundborg Kommune
 Ørslev Kirke (Middelfart Kommune) – en kirke i Ørslev Sogn i Middelfart Kommune
 Ørslev Kirke (Ringsted Kommune) – en kirke i Ørslev Sogn i Ringsted Kommune
 Ørslev Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Ørslev Sogn i Slagelse Kommune
 Ørslev Kirke (Vordingborg Kommune) – en kirke i Ørslev Sogn i Vordingborg Kommune